Preston North End Football Club é um clube inglês profissional de futebol. Atualmente joga na 2ª Divisão da Inglaterra.

O clube joga no estádio Deepdale situado na cidade de Preston, Lancashire e seus maiores rivais são: Blackpool FC e o Burnley FC .Preston North End também é conhecido como "Lilywhites", "North End"

O lutador de WWE Bad News Barrett é um grande torcedor do time, fazendo doações ao mesmo.

História

Origem
O Preston foi fundado como um clube de cricket em 1862, ainda que demorasse cerca de vinte anos para o clube na forma original jogar sua primeira partida de futebol.

O time de cricket jogou seu primeiro jogo no verão de 1862 em ‘The Marsh’, um faixa de terra perto do rio Ribble em Ashton; por um curto período eles foram conhecidos como Prestos Nelson, mas logo adotaram o sufixo ‘North End’ pois eles eram do fim norte de Preston.

A mudança do clube para a área Deepdale da cidade ocorreu em 1875, quando as terras da fazenda de Deepdale foi usada. Nesse ponto, o North End adotou o rugby como segundo esporte na tentativa de atrair espectadores bastante para cobrir os gastos com os jogadores de cricket.

Os invencíveis
Fundado em 1880 e um dos membros fundadores da The Football League em 1888, marcou o primeiro gol contra o Burnley, na vitória de 5 a 2 em 8 de setembro em 1888. O Preston North End ganhou o primeiro campeonato da Inglaterra de 1888-89 e se tornou o primeiro time a fazer um 'double' quando ganhou a FA Cup (1889, batendo o Wolverhampton Wanderers por 3 a 0) e também o campeonato inglês na mesma temporada. 

Esse double foi mais extraordinário pois o Preston ganhou o campeonato inglês sem uma única derrota, um feito não repetido até a temporada de 2003-04 quando o Arsenal foi campeão. Também impressionante foi o título da FA Cup, conquistada sem ter levado um único gol.

Títulos

Ligações externas 

 
Clubes de futebol fundados em 1880
Fundações na Inglaterra em 1880